Certosa steht für:
 Kartause, ein Kloster des Kartäuserordens
 Certosa di Pavia (Lombardei), eine norditalienische Gemeinde
 Certosa di Pesio, ein Ort in den Ort in den ligurischen Alpen
 La Certosa, eine Insel in der Lagune von Venedig
 den Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna